Osoby o tym nazwisku:
 Ebelio Ordóñez – ekwadorski piłkarz
 Fernando Ordóñez – wielki mistrz zakonu Calatrava
 José Batlle y Ordóñez – urugwajski polityk, prezydent kraju
 Lucas Ordóñez – hiszpański kierowca wyścigowy
 Magglio Ordóñez – wenezuelski baseballista
 Rafael Castro Ordóñez – hiszpański malarz, rysownik i fotograf
 Rey Ordóñez – kubański baseballista
 Victor Ordóñez – hiszpański kierowca wyścigowy